Die Comfort Inn Open 2012 fanden vom 10. bis 15. Januar 2012 in North Vancouver, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Kategorie International 50. Es war mit 50.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Alister Walker, der in diesem Jahr in der ersten Runde gegen Omar Mosaad ausschied. Im Finale traf Amr Shabana auf Hisham Mohd Ashour, den er mit 7:11, 11:9, 11:7 und 12:10 bezwang. Im insgesamt achten Aufeinandertreffen zwischen Shabana und Ashour, der bereits im Vorjahr im Finale stand, war dies der achte Sieg für Shabana.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard  wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2011/12
Sportveranstaltung in British Columbia
Squashturnier in Kanada
Sport (North Vancouver)